

Cucina 
 Sommo – vino

Geografia 
Italia
 Sommo –  comune italiano della provincia di Pavia
 Sommo Groppo – frazione di Palanzano in provincia di Parma
 Sommo del Porto – frazione di San Daniele Po in provincia di Cremona
 Castel Sommo – castello di Chiusa in provincia di Bolzano
 Passo Sommo – valico alpino di Folgaria in provincia di Trento

Pagine correlate 
 Somma
 Sommi